Sontheim peut faire référence à :

 Sontheim, commune de l'arrondissement de Bas-Allgäu, Bavière, Allemagne ;
 Sontheim an der Brenz, commune de l'arrondissement de Heidenheim, Bade-Wurtemberg, Allemagne.